Joseph Aoun ist der Name folgender Personen:

* Joseph Aoun (Sportschütze) (* 1933), libanesischer Sportschütze 
 Joseph E. Aoun (* 1953), US-amerikanischer Linguist 
 Joseph Khalil Aoun (* 1964), libanesischer General